Miejscowości w USA:
 Williams Creek – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
Gminy w USA:
 Williams Creek (ang. Williams Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jones